Fredholm:
 Erik Ivar Fredholm

 Alternativa de Fredholm
 Equação integral de Fredholm
 21659 Fredholm